Il doppio del Tasmanian International 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Rita Grande e Émilie Loit erano le detentrici del titolo, ma solo la Grande ha partecipato in coppia con Emmanuelle Gagliardi.

La Gagliardi e la Grande hanno perso nei quarti di finale contro Els Callens e Anne-Gaëlle Sidot.

Cara Black e Elena Lichovceva hanno battuto in finale 6–4, 6–1  Ruxandra Dragomir e Virginia Ruano Pascual.

Teste di serie
 Cara Black /  Elena Lichovceva (campionesse)
 Els Callens /  Anne-Gaëlle Sidot (semifinali)
 Ruxandra Dragomir /  Virginia Ruano Pascual (finale)
 Amy Frazier /  Katie Schlukebir (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 2001